San José de Feliciano (Entre Ríos), een plaats in de Argentijnse provincie Entre Ríos
San José de Feliciano (departement), een departement van de Argentijnse provincie Entre Ríos